Дунино — деревня в Калужской области, входит в состав сельского поселения «Село Передел» Медынского района. Располагается на берегу малой реки Бисерки в 90 км к северо-северо-западу от Калуги (110 км по автодорогам).

История 
В XVII веке Дунино — дворцовое село на границе Медынского и Верейского уезда, центр Дунинского стана. В Смутное время опустело.

В XVIII веке вместе с деревней Лапино и пустошами помещице Екатерине Ивановне Савёловой. Усадебные земли села с деревянной церковью находились на правой стороне тракта Медынь—Гжатск. Близость к торговому пути способствовала проведению ярмарок.

В начале XIX века хозяином села стал надворный советник Александр Афанасьевич Долгов. 

В Отечественную войну 1812-го года было сожжено французскими мародёрами

В 1817 году надворный советник Долгов вложил большие средства средства на постройку в селе каменного храма во имя Казанской Божией Матери с двумя приделами — Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца.

В 1937 году церковь в Дунине закрывается.

Во время Великой Отечественной войны поселение было подожжено отступавшими немцами.

В настоящее время сохранились фрагменты фундамента дома управляющего, заросший барский пруд, руины Казанской церкви.

Население

Достопримечательности 
 Развалины каменной церкви Казанской Божьей Матери.
Фрагменты фундамента дома управляющего,
Заросший барский пруд.

Примечания 

Населённые пункты Медынского района